Марк Гере́нний (): Марк Геренний
 
 Марк Геренний Фауст